Suka hodowlana – samica psa rasowego zdolna do rozrodu i posiadająca stosowne uprawnienia. 

W Związku Kynologicznym stosowne uprawnienia wydaje kierownik sekcji lub przewodniczący oddziałowej komisji hodowlanej ZKWP. Aby suka otrzymała uprawnienia suki hodowlanej musi spełnić kilka wymogów:
 być zarejestrowana w ZKWP, wpisana do PKR lub KW,
 skończyć 18 miesięcy (w przypadku niektórych ras dopuszczalna dolna granica wieku wynosi 12 miesięcy),
 po ukończeniu 15 miesięcy otrzymać co najmniej trzy oceny doskonałe lub bardzo dobre od co najmniej dwóch różnych sędziów na minimum trzech wystawach w tym jednej międzynarodowej albo klubowej.

Aby potomstwo suki hodowlanej miało rodowody należy skojarzyć ją z psem posiadającym uprawnienia reproduktora po wcześniejszym zgłoszeniu chęci krycia w swoim oddziale ZKWP i wykupieniu karty krycia.

Zgodnie z regulaminem hodowli psów rasowych Polskiej Federacji Kynologicznej, suka może otrzymać uprawnienia hodowlane jeśli:
 jest zarejestrowana w Krajowej Księdze Rodowodów lub Krajowej Księdze Wstępnej (KKW),
 ukończyła odpowiedni wiek (12 miesięcy dla ras miniaturowych i wielkogłowych, 15 miesięcy dla ras do 45 cm, 18 miesięcy dla ras powyżej 45 cm, 24 miesiące dla ras olbrzymich),
 uzyskała na wystawie w klasie pośredniej, otwartej minimum dwie oceny bardzo dobre od dwóch różnych sędziów lub uzyskała kwalifikacje hodowlane na komisyjnym przeglądzie hodowlanym.

Ponadto wybrane rasy muszą spełnić dodatkowe wymagania, tj: badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych oraz zaliczenie testów psychotechnicznych.

Suka traci uprawnienia hodowlane z ostatnim dniem roku, w którym ukończyła 8 lat.

Wszystkie szczenięta z miotu zgłoszonego w Federacji po suce hodowlanej otrzymują rodowody.

Kynologia